Короткий лучевой разгибатель запястья () — мышца предплечья латеральной группы.

В проксимальном отделе несколько прикрыта длинным лучевым разгибателем запястья. В дистальном пересекается отводящей и разгибающей большой палец мышцами. Начинается от латерального надмыщелка плечевой кости, лучевой коллатеральной связки кольцевой связки лучевой кости. Направляясь вниз, переходит в сухожилие, которое залегает рядом с сухожилием длинного лучевого разгибателя запястья во влагалище сухожильных лучевых разгибателей запястья (). Прикрепляется на основании III пястной кости. У места прикрепления сухожилия залегает небольшая сумка короткого лучевого разгибателя запястья ().

Функция 

Производит разгибание кисти.

Примечания 

Мышцы верхней конечности